Borkovići je lahko:
 Borkovići, Bosna in Hercegovina
 Borkovići, Črna gora)